Серебряный сертификат — тип бумажных денег, который выпускался Казначейством США в 1878—1968 гг. Могли быть обменены на серебряные слитки или серебряные монеты, в целом имели тот же вид, что и обычные доллары, но вместо надписи «банкнота Федеральной резервной системы» («Federal Reserve Note») имели надпись «серебряный сертификат» и печать синего, а не зелёного, цвета на аверсе. После 1968 года по-прежнему используются и являются законным платежным средством, но подлежат постепенному изъятию из обращения.

См. также 
 Золотой сертификат (США)
 Доллар Джона Кеннеди

Примечания 

Банкноты США
Кредитные деньги